Le partage (en ) est un bouton incorporé dans Facebook permettant à un utilisateur de partager son intérêt pour une publication par un utilisateur.

Article connexe 
 Bouton j'aime de Facebook

Facebook